Dansk landrace er en generel betegnelse for gamle, danske husdyrracer, men også for flere konkrete racer:

 Dansk Landrace - en svinerace
 Sortbroget Dansk Landrace - en svinerace
 Hvid Dansk Landrace - en anden svinerace
 Dansk Landrace - en gederace 
 Dansk landgås
 Dansk landand
 Dansk landfår
 Dansk landhøne

Note